Terme per a referir-se a la Nit de Sant Joan
 Terme per a referir-se a la Nit del Foc de València, en Falles, la vespra de Sant Josep, un dia abans de la Nit de la Cremà